Tyrrell 022 — спортивный автомобиль, разработанный конструктором Харви Постлуэйтом для команды Tyrrell и выступавший в сезоне  года.

История

Результаты выступлений в гонках

Примечания 

Шасси Tyrrell Формулы-1